Gatesville peut désigner deux localités des États-Unis :
Gatesville (Caroline du Nord)
Gatesville (Texas)

Homonymie de localités aux États-Unis